Светско првенство у кајаку и кануу на мирним водама одржава се у организацији Светске кајакашке федерације (ИЦФ) (). Прво првенство је одржано 1938. године. У почетку првенства су одржавана у неправилним размацима, а од 1970. одржавају се сваке године осим у годинама када се одржавају Летње олимпијске игре. Од 2008. уместо на мирним водама зову се Светска кајакашка првенства у спринту.

Дисциплине 
Првенства се одржавају у кајаку (К) и кануу (Ц) у мушкој и женској конкуренцији. Данашња такмичења се одржавају у категоријама и дисциплинама:

 Кајак и кану за мушкарце
 К—1 (кајак једносед) 200 м, 500 м, 1.000 м, 1 5.000 м и штафета 4 х 200 м
 К—2 (кајак двосед) 200 м, 500 м и 1.000 м
 К—4 (кајак четворосед) 1.000 м
 Ц—1 (кану једноклек) 200 м, 500 м, 1.000 м, 1 5.000 м и штафета 4 х 200 м
 Ц—2 (кану двоклек) 200 м, 500 м и 1.000 м
 Ц—4 (кану четвороклек) 1.000 м

 Кајак и кану за жене
 К—1 (кајак једносед) 200 м, 500 м, 1.000 м, 1 5.000 м и штафета 4 х 200 м
 К—2 (кајак двосед) 200 м, 500 м и 1.000 м
 К—4 (кајак четворосед) 500 м
 Ц—1 (кану једноклек) 200 м, 
 Ц—2 (кану једноклек) 500 м.

Преглед светских првенстава 
 1938: Ваксхолм, Шведска (код Стокхолма)
 1948: Лондон, Уједињено Краљевство
 1950: Копенхаген, Данска (1)
 1954: Макон, Француска
 1958: Праг, Чехословачка
 1963: Јајце, СФРЈ
 1966: Источни Берлин, Источна Немачка
 1970: Копенхаген, Данска (2)
 1971: Београд, СФРЈ (1)
 1973: Тампере, Финска (1)
 1974: Мексико сити, Мексико (1)
 1975: Београд, СФРЈ (2)
 1977: Софија, Бугарска
 1978: Београд, СФРЈ (3)
 1979: Дуизбург, Западна Немачка (1)
 1981: Нотингам, Уједињено Краљевство
 1982.: Београд, СР Југославија (4)
 1983: Тампере, Финска (2)
 1985: Мехелен, Белгија
 1986: Монтреал, Канада
 1987: Дуизбург, Западна Немачка (2)
 1989: Пловдив, Бугарска
 1990: Познањ, Пољска (1)
 1991: Париз, Француска
 1993: Копенхаген, Данска (3)
 1994: Мексико сити, Мексико (2)
 1995: Дуизбург, Немачка (3)
 1997: Дартмут, Канада (1)
 1998: Сегедин, Мађарска (1)
 1999: Милано, Италија
 2001: Познањ, Пољска (2)
 2002: Севиља, Шпанија
 2003: Гејнзвил, Џорџија, САД
 2005: Загреб, Хрватска
 2006: Сегедин, Мађарска (2)
 2007: Дуизбург, Немачка (4)
 2009: Дартмут, Канада (2)
 2010: Познањ, Пољска (3)
 2011: Сегедин, Мађарска (3)
 2013: Дуисбург, Немачка (5)
 2014: Москва, Русија
 2015: Милано, Италија (2)

Биланс медаља 
Стање после СП 2017.

Тереза Ценц представљала је Сар када јр освојила златну медаље 1954. Медаља је приписана Западној Немачкоју ово табели.

Извори

Спољашње везе 
 Сајт светске кану федерације - ИЦФ

Светска првенства у кајаку и кануу на мирним водама
Светска првенства
Кајак и кану